

Armi 
 Spada – arma da taglio
 Spada a due mani
 Spada bastarda
 Spada da lato
 Claymore
 Spada da fanteria
 Spada giapponese
 Spada (periodo delle migrazioni)

Edifici storici 
 Palazzo Spada – edificio di Roma sede del Consiglio di Stato
 Galleria Spada – palazzo di Roma e collezione museale
 Villa Spada – villa di Bologna

Persone 
 Alessandro Spada (1787-1843) – cardinale della Chiesa cattolica italiano
 Bernardino Spada (1594-1661) – cardinale e collezionista d'arte italiano
 Dario Spada – conduttore radiofonico italiano
 Domenico Spada – pugile italiano
 Domenico Andrea Spada (1861 –1938) – politico italiano
 Ercole Spada – designer automobilistico italiano
 Fabrizio Spada (1643-1717) – cardinale della Chiesa cattolica italiano
 Giacomo Spada – partigiano italiano
 Giacomo Filippo Spada – organista e presbitero italiano
 Giambattista Spada (1597-1675) – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Giuliana Spada – ex multiplista italiana
 Ilaria Spada – donna di spettacolo, attrice e conduttrice televisiva italiana
 Lionello Spada (1576-1622) – pittore italiano
 Marcello Spada – attore italiano
 Marina Spada – regista italiana
 Matteo Spada – rugbista italiano
 Nicola Spada – politico italiano
 Orazio Filippo Spada (1659-1724) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Spada – mercante italiano
 Pietro Spada – ex pallavolista italiano
 Renato Spada – aviatore italiano
 Romi Spada – bobbista svizzero
 Simone Spada – regista cinematografico italiano

Altro 
 Spada Vetture Sport – casa automobilistica
 Spada – figura dell'araldica
 Spada – personaggio della serie animata I Simpson
 Spada laser – arma usata in Guerre stellari
 La spada – raccolta di racconti di Tommaso Landolfi
 Spada – disciplina della scherma
 Sistema Spada – sistema di punto automatizzato per la difesa aerea
 Spada – simbolo tipografico
 Spada – famiglia nobile di Terni
Spada, poi Spada Veralli, famiglia nobile romana
 Monte Spada – montagna del Gennargentu, Sardegna, Italia
 Spade – seme delle carte da gioco italiane e spagnole

Pagine correlate
Palazzo Spada (disambigua)
Villa Spada (disambigua)
 Spade (disambigua)

Altri progetti